Gog – postać biblijna
 GOG.com – skrót od ang. Good Old Games, polski sklep internetowy sprzedający stare gry
 GOG Svendborg TGI – duński klub piłki ręcznej